Fleac kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Fléac, kommun i departementet Charente, 
 Fléac-sur-Seugne, kommun i departementet Charente-Maritime,